Годман (; богочеловек, божий человек) — фамилия:

  — американский натуралист-анатом.
 Годман, Фредерик Дьюкейн (1834—1919) — британский натуралист-орнитолог, в честь которого названа сумчатая мышь Годмана.

См. также 
 Богочеловек